Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 15 прыгунов, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом мира в тройном прыжке являлся Дун Бинь из Китая.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин состоялись 3 марта 2018 года. В первых трёх попытках в лидеры соревнований поочерёдно выходили Нелсон Эвора (17,14 м), Алексис Копельо (17,17 м), Алмир дос Сантос (17,22 м), а затем снова Эвора. 33-летний олимпийский чемпион 2008 года в своём третьем прыжке сделал серьёзную заявку на победу, улучшив национальный рекорд и захватив лидерство в мировом сезоне — 17,40 м. Однако в четвёртой попытке этот результат на 3 сантиметра превзошёл американец Уилл Клэй, до того занимавший только пятое место, а затем личный рекорд 17,41 м установил бразилец Алмир дос Сантос. Эти три спортсмена и составили призовую тройку. Разница между золотым и бронзовым призёром (3 см) оказалась самой маленькой в истории чемпионатов мира в помещении. 41-летний Фабрицио Донато закончил турнир далеко от подиума (14-е место, 15,96 м), но стал самым возрастным финалистом в истории соревнований.

Примечания

Ссылки 
 

тройной